Axel, Aksel
 Axel (piłkarz)
 Axel – jeden ze skoków w łyżwiarstwie figurowym 
 Axel (sporty siłowe) – polska nazwa konkurencji siłowej o nazwie Koła Apollina
 Axel – imię Absalon
 Axel (Holandia) – miejscowość